Cabinet Helle Thorning-Schmidt peut faire référence aux gouvernements dirigés par Helle Thorning-Schmidt : 
 Cabinet Helle Thorning-Schmidt I, de 2011 à 2014 ;
 Cabinet Helle Thorning-Schmidt II, depuis 2014 ;